Podmokly kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Podmokly (ort i Tjeckien, lat 49,94, long 13,70), Plzeň, 
 Podmokly (ort i Tjeckien, lat 49,23, long 13,58), Plzeň, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar